Aleksiej Jemielin (ur. 1968), rosyjski lekkoatleta
 Aleksiej Jemielin (ur. 1986), rosyjski hokeista